Cicia (eiland), een vulkanisch eiland in Fiji
Cicia (geslacht), een geslacht van nachtpauwogen